Turnieje piłki ręcznej na Igrzyskach Afrykańskich 2011 odbyły się w dniach 8–17 września 2011 roku w Maputo.

Był to dziesiąty turniej męski i ósmy żeński w historii tych zawodów.

W rozegranych w hali uniwersytetu im. Eduardo Mondlane turniejach wzięło udział po dwanaście reprezentacji męskich i żeńskich, podzielonych w pierwszej fazie na cztery trzyzespołowe grupy rywalizujące systemem kołowym o dwa czołowe miejsca premiowane awansem do ćwierćfinałów. Zwycięzca meczu zyskiwał dwa punkty, za remis przysługiwał jeden, zaś porażka nie była punktowana. W przypadku równej ilości punktów decydowały kolejno: wynik meczu, różnica bramek, wyższa liczba strzelonych bramek w spotkaniach pomiędzy zainteresowanymi zespołami, następnie różnica bramek i wyższa liczba strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach, a ostatecznie losowanie. Losowanie grup odbyło się 6 maja 2011 roku w Marrakeszu.

W zawodach zwyciężyli Egipcjanie i reprezentantki Angoli.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–8

Mecze o miejsca 9–12

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–8

Mecze o miejsca 9–12

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Piłka ręczna na igrzyskach afrykańskich
2011 w piłce ręcznej
Igrzyska Afrykańskie 2011